А́длейба — абхазская фамилия.

Известные носители 
 Адлейба, Амиран Сардионович (род. 1952) — абхазский скульптор.
 Адлейба, Астанда Владиславовна (род. 1998) — Мисс Абхазия—2005.
 Адлейба, Борис Викторович (1931—1990) — советский и абхазский государственный и партийный деятель.
 Адлейба, Заур Кибеевич (род. 1952) — абхазский государственный и политический деятель, депутат Народного собрания Абхазии.
 Адлейба, Зураб Кибеевич — абхазский государственный деятель.
 Адлейба, Мария Коциевна (1900—1992) — колхозница колхоза имени А. В. Суворова Очамчирского района Абхазской АССР, Герой Социалистического Труда.

Примечания